16-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 21 по 23 мая 2004 года в польском городе Познань.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2004 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Польше
Май 2004 года
Международные спортивные соревнования в Познани
Спорт в Польше в 2004 году
гребля на байдарках и каноэ